Reverte o Reverté es un apellido español, y puede referirse a:

Personas 
Antonio Reverte, torero español.
Arturo Pérez-Reverte, escritor y periodista español.
Javier Reverte, escritor, viajero y periodista español.
Jorge Martínez Reverte, escritor y periodista español.
Pedro Luis Reverte Carrión,  director deportivo español.
Ana Reverte, cantante española.
Arturo Juan Rodríguez Pérez-Reverte, futbolista español.
David Belenguer Reverte, futbolista español.
José Manuel Reverte, médico, antropólogo, y escritor español.
Salvador Revert, futbolista español.

Organizaciones 
Editorial Reverté, grupo editorial español.
Club de Ajedrez Reverté Minerals, club de ajedrez español.
La familia ficticia Reverte , de la serie de televisión española Gran Reserva.